Les Charlots (, дословный перевод — «безумцы», «сумасшедшие») — французская музыкальная группа, созданная в 1966 году. В её состав в разное время входили Жерар Ринальди, Жан Саррюс, Жерар Филипелли, Жан-Ги Фешнер и Луи Рего. Широкую известность получили как комик-группа, благодаря участию в таких фильмах, как «Безумные новобранцы», «Большой базар», «Сумасшедшие на стадионе», «Четыре мушкетёра Шарло», «Четверо против кардинала» и другие.

История группы 
В 1966 году группа под названием «Проблемы» (фр. Les Problèmes) участвовала в гастролях французского вокалиста и композитора Антуана. На тот момент в её состав входили Жерар Ринальди (вокал), Жан Саррюс (бас), Жерар Филипелли (соло-гитара), Луи Рего (ритм-гитара) и Дональд Рьебон (ударные). Последнего вскоре сменил Жан-Ги Фешнер, брат тогдашнего менеджера группы, Кристиана Фешнера.

«Шарло» специализировались на исполнении весёлых песен, играли во многих комедиях, получивших признание аудитории во Франции и за её пределами.

Луи Рего официально покинул группу после второго их фильма («Безумные новобранцы»), однако снялся в нескольких последующих картинах с участием бывших одногруппников. Через несколько лет за ним последовал и Жан-Ги Фешнер – после ссоры между его братом Кристианом и остальными «Шарло». В середине 1980-х годов, когда популярность квартета пошла на спад, из группы ушёл Жерар Ринальди; его место занял Ришар Бонно. Трио (в составе Бонно, Филипелли и Саррюса) распалось после выхода единственного фильма – «Возвращение Шарло» (1992).

В 2008 году Жерар Ринальди и Жан Саррюс воссоздали группу, но в 2012 году, после кончины Жерара Ринальди, группа перестала существовать. Однако в апреле 2014 года Жан Саррюс, Жан-Ги Фешнер и Ришар Бонно вновь объявили о воссоздании группы.

Фильмография 
 1971 — Большая Ява / La grande java
 1971 — Безумные новобранцы / Les Bidasses en folie
 1972 — Сумасшедшие на стадионе / Les fous du stade
 1972 — Шарло в Испании / Les Charlots font l’Espagne
 1973 — Большой базар/ Le grand bazar
 1973 — Я ничего не знаю, но всё скажу (Эпизод)
 1974 — Четыре мушкетёра Шарло / Les quatre Charlots mousquetaires
 1974 — Четверо против кардинала / Les Charlots en folie : À nous quatre Cardinal !
 1974 — Новобранцы идут на войну / Les Bidasses s’en vont en guerre
 1975 — Из Гонконга с любовью (в российском прокате «Привет из Гонконга» или «„Шарло“ в Гонконге») / Bons baisers de Hong Kong
 1978 — И да здравствует свобода! / Et vive la liberté
 1979 — Лихорадка «Шарло» / Les Charlots en délire
 1980 — «Шарло» против Дракулы / Les Charlots contre Dracula
 1983 — Возвращение безумных новобранцев / Le Retour des bidasses en folie
 1984 — Связные «Шарло» / Charlots Connection
 1992 — Возвращение «Шарло» / Le Retour des Charlots

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Биография участников  на сайте nanarland.com

Примечания 

Актёры Франции